Села
 Апрелівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Апрелівка — Кіровоградська область, Кропивницький район

Див. також 
 Апрелєвка — місто в Московській області
 Апрелєвка — залізнична станція Московської залізниці